

Patronyme 

Paul de Roubaix (1914-2004), réalisateur et producteur français, père du suivant ;
François de Roubaix (1939-1975), compositeur de musiques de films.
Liste des seigneurs puis marquis de Roubaix
Jean V de Roubaix (env. 1369-1449), également appelé Jehan de Roubaix, seigneur de Roubaix et chevalier de l'ordre de la Toison d'or ;
Pierre de Roubaix (1415-1498), seigneur de Roubaix.

Toponyme 

Roubaix est une commune française située dans le département du Nord.
Le Canal de Roubaix est situé sur la Communauté urbaine de Lille dans le Nord de la France.
 Roubaix, localité au Dakota du Sud.

Sport

Cyclisme 
 Paris-Roubaix est l'une des plus anciennes courses cyclistes, créée en 1896 ;
 Paris-Roubaix Femmes est une course cycliste féminine française créée en 2020. Du fait de l'épidémie de la pandémie en France en 2020, la première édition s'est déroulée le , la veille de l'édition masculine Paris-Roubaix.
 L'Équipe cycliste Roubaix Lille Métropole est une équipe cycliste professionnelle créée en 2007.

Football 
Racing Club de Roubaix, abrégé en RC Roubaix, est un club de football français fondé en 1895, disparu en 1990 et situé à Roubaix dans le Nord-Pas-de-Calais ;
Excelsior (Athlétic Club de Roubaix) est le nom d'un club de football français, situé dans la ville de Tourcoing, puis de Roubaix, qui opéra entre 1922 et 1948 ;
Le Club olympique Roubaix-Tourcoing, abrégé en CO Roubaix-Tourcoing, est un club de football français fondé en 1945 et disparu en 1970, situé à Roubaix dans le Nord.

Entreprise 
La Lainière de Roubaix, devenue ensuite Filatures Prouvost & Cie, La Lainière de Roubaix, est une entreprise française du secteur du textile créée en 1911 et fermée le .

Films 

 Roubaix, commissariat central, affaires courantes, documentaire de Mosco Boucault, 2007
 Roubaix, une lumière, film d'Arnaud Desplechin, 2019